Waterside kan syfta på följande platser:

 Waterside, Nordirland – en stadsdel i Londonderry, Nordirland

England 
 Waterside, Buckinghamshire – en ort i Buckinghamshire
 Waterside, Cumbria – en ort i Cumbria
 Waterside, Derbyshire – en ort i Derbyshire
 Waterside, Lancashire – en ort i Blackburn with Darwen, Lancashire
 Waterside, Shropshire – en ort i Telford and Wrekin, Shropshire
 Waterside, South Yorkshire – en ort i Doncaster, South Yorkshire
 Waterside, Surrey – en ort i Surrey

Skottland 
 Waterside, Dalmellington – en ort i East Ayrshire
 Waterside, East Dunbartonshire – en ort i East Dunbartonshire
 Waterside, East Renfrewshire – en ort i East Renfrewshire
 Waterside, Fenwick – en ort i East Ayrshire